

Patronyme
 Charles Fallot (1874-1939), chansonnier et acteur français.
 Étienne André François de Paul de Fallot de Beaumont de Beaupré (1750-1835), homme d'Église français.
 Étienne-Louis Arthur Fallot (1850-1911), médecin anatomopathologiste français.
 Gustave Fallot (1807-1836), linguiste français.
 Guy Fallot (1927-2018), violoncelliste français.
 Tommy Fallot (1844-1904), pasteur protestant français.

Médecine
 Tétralogie de Fallot
 Trilogie de Fallot

Homonymie
Homonymie de patronyme